Rodheim ist der Name folgender Orte:
 Amt Rodheim, ein historisches Amt in der Grafschaft Hanau/Grafschaft Hanau-Münzenberg, später in der Landgrafschaft Hessen-Homburg 
 Rodheim (Hungen), ein Ortsteil von Hungen im Landkreis Gießen, Hessen
 Rodheim (Oberickelsheim), ein Ortsteil von Oberickelsheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rodheim vor der Höhe, ein Stadtteil von Rosbach vor der Höhe im Wetteraukreis, Hessen
 Rodheim-Bieber, ein Ortsteil von Biebertal im Landkreis Gießen, Hessen

Siehe auch:
 Rotheim